Madrás es uno de los nombres con que se conoce a la ciudad india de Chennai.

Otros usos se pueden referir a:

 Madras, localidad estadounidense en el Condado de Jefferson (Oregón).
 Estado de Madrás, antiguo estado de la India.
 Curry de Madrás, condimento originario de la India.
 Madras Crocodile Bank Trust, zoológico de cocodrilos en el sur de la India.
 Tribunal Supremo de Madrás, edificio judicial en la ciudad de Chennai.